9K peut faire référence à :
 
 
 Le nombre 9000